Montreux-festival kan hentyde til: 
 Montreux Jazzfestival
 Rose d'Or – en tv-festival afholdt i Montreux